Nash Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Nash Township (North Dakota)
 Nash Township (Oklahoma)